Rose City kan syfta på:

 Rose City, Michigan
 Rose City, Texas